Abel Hernández i Sánchez (1934 - 2009), futbolista català
 Abel Mathías Hernández Platero (1990), futbolista uruguaià.
 Abel Hernández (1937), escriptor espanyol.